

Велике Каменне — присілок, Мокроусовський округ, Курганська область
 Велике Каменне — село, Петуховський округ, Курганська область

Див. також 
 Каменне